Пётр Митрофа́нов:
 Митрофанов, Пётр Васильевич (1901—1938) — 1-й секретарь Оренбургского обкома ВКП(б).
 Митрофанов, Пётр Митрофанович (род. 1934) — советский и российский учёный в области ветеринарии. Доктор ветеринарных наук, профессор.